Серге́й Гуса́ров:
 Гусаров, Сергей Ильич (1901—1954) — генерал-майор пограничных войск.
 Гусаров, Сергей Николаевич (род. 1953) — украинский правовед, генерал-полковник милиции.